Појам Теодора Палеолог може да се односи на:

 Теодора Палеологина Дукина Ватацина, византијска царица
 Теодора Палеолог, царица Бугарске